Канавалия () — род растений семейства Бобовые, включающий в себя около 70—75 видов, распространённых в тропических областях планеты.

Биологическое описание 
Это однолетние или многолетние травянистые лианы с сложными очередными перистыми листьями. Цветки крупные, формируются по одному, попарно или собраны в кистевидные соцветия. Могут иметь белую, розовую или красную окраску. Плод — боб.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 70 видов:

Примечания 

Мотыльковые
Флора Южной Азии
Флора Южной Америки
Таксоны, описанные Мишелем Адансоном